Valentin Nikolajev (kunstschaatser), Sovjet kunstschaatser
 Valentin Nikolajev (voetballer) (1921-2009), Russisch voetballer
 Valentin Nikolajev (worstelaar) (1924-2004), Oekraïens worstelaar